Бесалу (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 4,92 км². Население 2 360 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Первые упоминания о замке Бесалу, вокруг которого формировался город, относятся к X веку. Замок возвышается над холмом, где покоятся со времен раннего Средневековья останки коллегиата Святой Марии.

На локациях города проходили съемки 3-го сезона сериала «Мир Дикого Запада».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Fotos de Besalú

Муниципалитеты Жироны
Бывшие столицы